Siyabonga Nhlapo (Soweto, 1988. december 23. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Bidvest Wits középpályása.

1988-ban született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Jomo Cosmos labdarúgói
A Bidvest Wits labdarúgói
Élő személyek